

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Chmielno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Lwówek Śląski 
 Chmielno – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Chmielno 
 Chmielno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice

Miejscowości poza granicami Polski

Białoruś
 Chmielno – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim.
Chmielno – dawna wieś. Tereny na których leżała znajdują w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Obrub.

Ukraina
 Chmielno – wieś w obwodzie lwowskim, rejon radziechowski